Бибрих ():

 Бибрих — посёлок в районе Рейн-Лан
 Бибрих — город (до 1926 г.) в земле Гессен, ныне в составе Висбадена